Сент-Адриен — муниципалитет в Канаде, провинция Квебек
 Сент-Адриен — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор

См. также 
 Боск-Герар-Сент-Адриен — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена
 Ле-Мон-Сент-Адриен — коммуна во Франции, департамент Уаза
 Сент-Адриен-д’Ирланд — муниципалитет в Канаде, провинция Квебек